Calvana – catena montuosa del subappennino toscano
 Calvana – razza bovina italiana
 Calvana – torrente dell'Umbria